Arauca (departman), kolumbijski departman
 Arauca (Arauca, Kolumbija), kolumbijska općina i grad
 Arauca (rijeka), rijeka u Kolumbiji